Nemausa steht für:
 Nîmes (lateinische Bezeichnung)
 (51) Nemausa, Asteroid des inneren Hauptgürtels.